

Patronyme
Donald Grant Creighton (1902-1979) était un historien et un enseignant.
Fred Creighton (1930-) est un entraîneur et ancien joueur de hockey sur glace. 
John O. Creighton (1943-) est un astronaute américain.
Walter Creighton Brown (1913-2002) est un herpétologiste américain.

Prénom
Creighton Hale (1882-1965) est un acteur irlandais.
Creighton Williams Abrams (1914-1974) est un général américain.

Toponyme

 Creighton (Nebraska)
 Creighton (Saskatchewan)
 Creighton, une ville du comté de Cass, dans le Missouri, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom